James Carter kan syfta på flera olika artiklar:

 För USA:s 39:e president, se Jimmy Carter.
* James Carter (fånge) (1926–2003), en sångaren på soundtracket till O Brother, Where Art Thou?
 James Carter (friidrottare) (1978~), en amerikanska friidrottaren
 James Carter (saxofonist) (1969–), en amerikanska saxofonisten